Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Allemagne)

Chine

France 
  d'infanterie (France)

Italie 
  d'infanterie Murge